Футбольный матч между сборными Сербии и России от 18 ноября 2020 года — встреча 6-го тура 3-й группы футбольных сборных Сербии и России, проходящая в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Игра прошла на белградском стадионе Рийко Митич, судил встречу английский арбитр Энтони Тейлор. Встреча закончилась разгромным поражением сборной России со счётом 0:5, которое стало одним из самых крупнейших в её новейшей истории (более разгромным был только матч Португалия — Россия в 2004 году). Россия заняла в группе второе место, набрав 8 очков и, таким образом, второй сезон подряд сохранила прописку в Лиге B.

Ход матча 
Сербия выступила на матче без четырёх игроков в составе сборной: Дарко Лазовича, Сергея Милинкович-Савича, Александра Коларова и Душана Тадича. Со стороны России не смогли принять участие Андрей Семёнов, удалённый после матча с Турцией, и капитан команды Артём Дзюба. Первые 4 гола сборная Сербии забила в ворота сборной России в первом тайме и ещё один гол во втором. Тренер сборной, Станислав Черчесов, провёл пять замен. Российская команда не смогла грамотно реализовать представившееся ей возможности развития игры. Игра в защите была крайне слаба. Денис Черышев, вышедший на 72-й минуте матча, не смог забить мяч в пустые ворота. Итогом игры стало сохранение обеими командами позиций в лиге.

Отчёт

Реакция 
Футбольный матч Сербия — Россия стал самым крупным поражением национальной сборной за 16 лет. До проведения игры Россия занимала первое место в турнирной таблице. Это был шестой матч подряд, в котором она не выиграла и самый важный для неё в турнире Лига Наций. К концу первого тайма некоторые СМИ уже начали называть игру: «Форменным разгромом» и «Белградским кошмаром», после четырёх забитых голов. Станислав Черчесов объяснил поражение команды большим числом новых игроков, которым не удалось полноценно в неё влиться. Он также заметил, что молодых игроков необходимо вводить в игру аккуратно. Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов посчитал, что неудачи сборной необходимо забыть, и начать всё: «С чистого листа», а доверие к Черчесову остаётся велико. Своё мнение высказал и президент Российского футбольного союза Александр Дюков, назвав поражение: «Болезненным и резонансным», но также отметил, что не следует принимать решений по одному матчу. Вопрос о матче также был задан пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, но тот комментировать ситуацию отказался.

Примечания 

события 18 ноября
Матчи сборной России по футболу
Матчи сборной Сербии по футболу